Valparaisense – abitanti di Valparaíso (San Paolo)
Valparaisense – abitanti di Valparaíso de Goiás